Kropatschowo (russisch ) ist der Name folgender Ortschaften in Russland:
 Kropatschowo (Tscheljabinsk), Siedlung städtischen Typs in der Oblast Tscheljabinsk
 Kropatschowo (Wologda), Dorf in der Oblast Wologda